Stomolophus är ett släkte av maneter. Stomolophus ingår i familjen Stomolophidae. 

Stomolophus är enda släktet i familjen Stomolophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Stomolophus